Dyer est le mot anglais signifiant teinturier, 

Le nom Dyer peut aussi faire référence à :

Toponyme

A
 Adi Senimili Dyer dite Senimili Dyer, une politicienne fidjienne,
 Ainsworth Dyer (1977–2002), un soldat canadien tué en Afghanistan par un tir allié,
 Alex Dyer, footballeur montserratien
 Alexander Brydie Dyer (1815–1874), un général américain de la guerre civile américaine, 
 Alvin R. Dyer (1903-1977), un apôtre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours,
 Amelia Dyer (1838-1896), tueuse en série britannique,
 Anson Dyer (1876-1962),réalisateur et scénariste britannique,

B 
 Bernard Dyer (1856-1948), chimiste agricole britannique,
 Bruce Dyer (1975-), un footballeur professionnel anglais,
 Charles Dyer (1794-1848), un architecte britannique,

C
 Clay Dyer (1978-), un pêcheur au gros professionnel américain ;  
 Clint Dyer (1968-), acteur britannique ;  
 Colin Dyer, le directeur de Jones Lang LaSalle depuis .

D
 Danny Dyer (1977-), un acteur britannique,
 Deborah Dyer dite "Skin" (1967-), une chanteuse britannique,
 Dennis Dyer (Dennis Victor Dyer) (1914-1990), un joueur de cricket sud-africain,
 Dyer Daniel Lum (1839-1893), un activiste progressiste et anarchiste américain,

E
 Edwin Hawley Dyer dit "Eddie" Dyer (1899–1964), un joueur de baseball américain,
 Edward Dyer (1543–1607), un courtisan et poète anglais,
 Elinor M. Brent-Dyer (1894–1969), auteure britannique de livres pour enfants, 
 Eliphalet Dyer (1721–1807), un juriste et homme d'État américain du Connecticut,

G
 Geoff Dyer, (1958-), un auteur britannique, 
 George Dyer (1755-1841), un écrivain classique prolifique anglais,
 George Dyer (1934-1971), un cambrioleur, amant et modèle du peintre Francis Bacon,
 Gregory Charles Dyer dit "Greg" Dyer (1959-), un joueur de cricket australien,
 Gwynne Dyer (1943-), un journaliste indépendant canadien,

H
 Hector Dyer, Hector Monroe "Hec" Dyer, (1910-1990), un coureur de relais 4 × 100 m américain aux Jeux olympiques d'été de 1932,
 Henry Dyer (1848-1918), un contributeur à l'éducation technique à l'occidentale au Japon,
 Herbert Dyer (1898-1974), un célèbre artiste américain,

I
 Isadore Dyer (1865-1920), un médecin américain,

J
 James Dyer (1510-1585), un jurisconsulte britannique,
 John Raymond Dyer dit "Jack" Dyer (1913-2003), un joueur de football australien,
 John Dyer (?1699-1758), poète gallois écrivant en langue anglaise,
 John H. Dyer dit "Buddy" Dyer, politicien, maire d'Orlando,
 Joyce Dyer (1947-), écrivain américain,

K
 Kieron Dyer (1979-), joueur international de football anglais,

L
 Leonidas Carstarphen Dyer (1871-1957), un sénateur républicain du Missouri au  Congrès,
 Lloyd Dyer (1982-), un joueur de football anglais,
 Louis Dyer (1851-1908), un auteur américain,

M
 Mary Dyer (1611-1660), martyr religieux Quaker britannique, 
 Mary Marshall Dyer (?-1867), une figure du mouvement rural anti-shaker,

N
 Natalia Dyer (née en 1995), actrice américaine.
 Nathan Dyer (né en 1987), footballeur anglais,
 Nehemiah Mayo Dyer dit Nehemiah Dyer (1839-1910), un amiral américain,
 Nick Dyer (1969-), un joueur de cricket écossais, 
 Nick Dyer-Witheford, un professeur d'informatique canadien,

P
 Peter Swinnerton-Dyer, mathématicien britannique, connu pour la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer,

R
 Reginald Edward Henry Dyer, dit Reginald Dyer, général britannique, connu pour le massacre d'Amritsar,
 Richard W. Dyer, un universitaire anglais spécialiste du cinéma,
 Richard Dyer-Bennet (1913-1991), un chanteur de musique Folk américain,
 Rolla Eugene Dyer dit Rolla Dyer (1886-1971), un médecin américain,

T
 T. F. Thistleton-Dyer, auteur britannique contemporain,
 Thomas Dyer (1805-1862), un maire de Chicago de 1856 à 1857 pour le parti démocrate,
 Thomas Henry Dyer (1804-1888), un auteur historique anglais,

W
 Walter Alden Dyer (1878–1943), un auteur et journaliste américain,
 Wayne Dyer (1977–), un joueur de football originaire de MontSerra,
 Wayne W. Dyer "Wayne Dyer" (1940-2015), auteur américain,
 William Turner Thiselton-Dyer (1843-1928), botaniste britannique,

Toponymie

Antarctique 
 le plateau de Dyer, une région de l'Antarctique,

États-Unis 
 Dyer (Arkansas), une ville dans le comté de Crawford ;
 Dyer (Indiana) ;
 Dyer Brook (Maine), une ville du comté d'Aroostook ;
 Dyer, census-designated place située dans le Nevada ;
 Dyer (Tennessee) ;
 le comté de Dyer (Tennessee) :
 Dyersburg (Tennessee).

Voir aussi
 , Dyes, Dyers
 Worshipful Company of Dyers
 l'Observatoire Dyer à l'Université Vanderbilt,

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais